Renouvellement urbain, une forme d'évolution de la ville.
 Opération de rénovation urbaine, une opération d'aménagement urbain encadrée par la loi du  août 2003.
 Renouvellement urbain, un film documentaire de Michel Régnier sorti en 1972